Хелвачаурский муниципалитет (  xelvačauris municipʼalitʼetʼi) — муниципалитет в Грузии, входящий в состав края Аджария. Находится на юго-западе Грузии, на территории исторической области Аджария. Административный центр — Хелвачаури.

История

Население 
По состоянию на 1 января 2018 года численность населения муниципалитета составила 52119 жителей, на 1 января 2014 года — 62,5 тыс. жителей, на 1 января 2012 года — 95,6 тыс. жителей.

Согласно переписи 2002 года население района (муниципалитета) составило 90 843 чел.

Административное деление

Список населённых пунктов 
В состав муниципалитета входил 64 населённый пункт.
 Авгиа ()
 Агара ()
 Агара ()
 Аджарисагмарти ()
 Аджарисцкали ()
 Ахалсопели ()
 Ахалшени ()
 Ахалшенис-Меурнеоба ()
 Ганахлеба ()
 Гантиади ()
 Гвара ()
 Дзаблавети ()
 Занакидзееби ()
 Зеда-Ахалшени ()
 Зеда-Кирнати ()
 Зеда-Тхилнари ()
 Зеда-Чарнали ()
 Зеда-Чхутунети ()
 Зеда-Эрге ()
 Земо-Джочо ()
 Капнистави ()
 Капрешуми ()
 Кведа-Салибаури ()
 Кведа-Самеба ()
 Кведа-Коколети ()
 Кведа-Чхутунети ()
 Квемо-Джочо ()
 Кедкеди ()
 Кибе ()
 Кирнати ()
 Кобалети ()
 Коколети ()
 Королистави ()
 Маглакони ()
 Марадиди ()
 Масаура ()
 Махвилаури ()
 Махинджаури ()
 Махо ()
 Мачахлиспири ()
 Мирвети ()
 Мнатоби ()
 Мурманети ()
 Омболо ()
 Ортабатуми ()
 Периа ()
 Салибаури ()
 Самеба ()
 Сарпи ()
 Симонети ()
 Синдиети ()
 Скурдиди ()
 Тхилнари ()
 Хегру ()
 Хелвачаури ()
 Хертвиси ()
 Цинсвла ()
 Цхемлара ()
 Чарнали ()
 Чикунети ()
 Шарабидзееби ()
 Шуа-Махинджаури ()
 Шушанети ()
 Эрге ()

Примечания 

Муниципалитеты Грузии
Хелвачаурский муниципалитет